La Chapelle-Neuve kan syfta på:
 La Chapelle-Neuve, Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Neuve, Morbihan